Мануел Моралес има више значења:

 Мануел Моралес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мануел Моралес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику